Sylver (рус. Си́лвер) — бельгийская музыкальная группа, работающая в основном в стилях евро-транс и евроденс. Наиболее известны в России песни «Turn the Tide» и «Forgiven». Вокалистка группы Сильви де Би, композитор и клавишник Вут ван Дессель. Продюсер Реги Пенкстен, также принимает участие в написании песен. С 2009 года в состав группы вошёл также английский гитарист Джон Майлз, ранее принимавший участие в другой популярной бельгийской евро-транс- и евроденс-группе Milk Inc. Джон также принимает участие в написании музыки и текстов песен.

Музыкальная карьера Сильви началась в 9 лет, когда она спела для популярного бельгийского сериала «De Kinderacademie» («Детская академия»). По бельгийским законам, дети до 16 лет не могут работать, поэтому Сильви не выступала до 16 лет, а позже она продолжила карьеру в группе «Lance».

Вут ван Дессель был одним из известнейших в Бельгии диск-жокеев. Играя музыку на танцполе одного из бельгийских клубов, он познакомился с Сильви.

Группа Силвер стала популярной не только в Бельгии. За время своего существования она ездила на гастроли в Северную Америку, Южную Африку, Азию, Скандинавию и Восточную Европу, в том числе и в Россию.

История 
Первоначально именовавшийся как «Liquid feat. Sylvie», этот бельгийский дэнс-проект был создан силами молодой, но уже опытной вокалистки по имени Silvy De Bie и двух известных саунд-продюсеров Wout Van Dessel и Regi Penxten, знаменитых своими успешными проектами: Milk Incorporated (Milk Inc.), DJ Wout, Jessy, Flesh & Bones, Aqualords и лейблом AGM. Дополняют состав группы Sylver две танцовщицы.
Sylver — это результат уникального, фантастического гибрида, где выдающиеся таланты: потрясающий женский вокал Silvy, лучший клубный диджей Бельгии DJ Wout, и лучший транс-продюсер в Европе Regi, объединились и сформировали неповторимый звук Sylver.

В 2001 году в Германии вышел дебютный альбом группы Sylver под названием «Chances», в который вошла хитовая песня «Turn the Tide». Песня заняла 8-е место в немецких хит-парадах, а через два месяца достигла второго места. В течение последующих 12 недель песня держалась в десятке. Альбом находился в сотне на протяжении 49 недель.

Второй альбом, «Little Things» (2003) был ничуть не менее успешным, а самыми яркими композициями из него стали «Livin' My Life» и «Why Worry».

2 ноября 2004 года группа выпустила третий альбом «Nighttime Calls». Главная тема альбома, «Love is an Angel», немедленно стала хитом и заняла место в бельгийской десятке. Летом 2006 года вышел альбом «Crossroads» с центральной темой «Lay All Your Love On Me», ставшей ярким кавером на старую песню группы ABBA.

Весной 2008 года группа приняла участие в конкурсе по созданию гимна Летних Олимпийских Игр 2008 в Пекине. Названием для песни, по условиям конкурса, стал девиз Игр — фраза «Один мир — одна мечта» (). Композиция вышла в Бельгии 5 июля 2008 года. Эта песня, вместе с другими 15 композициями, вошла в пятый альбом группы, «Sacrifice», ставший одним из наиболее успешных для группы, он достиг 3 позиции бельгийского чарта. Релиз альбома состоялся 7 мая 2009 года. Самым успешным синглом с этого альбома стала песня «Foreign Affair», ремейк популярной композиции Майка Олфилда 1983 года. В национальном чарте Бельгии композиция достигла третьей строчки (лучшее достижение с 2001 года).

В 2010 году группа отметила своё 10-летие большим концертом, который состоялся 27 марта в помещении крупнейшего стадиона Антверпена — Lotto Arena. К своему десятилетию группа выпустила альбом «Decade», в который вошли как лучшие хиты, так и новые песни. Также Sylver выпустила новую версию их самого первого сингла, «Turn the Tide».
Sylver отправляются в мировой тур, в рамках которого обещают выступить и в России.

В 2011 и в 2012, синглы «Stop Feeling Sorry» и «City Of Angels» были выпущены как одиночные синглы. Эти два сингла являются последними песнями группы, с вокалисткой Silvy De Bie.

В начале 2014 года Silvy покидает группу, оставив группу без вокалистки и неопределенное будущее, что вынуждает пока оставаться группе на временной паузе.

Весной 2016 года группа официально заявила о своём воссоединении и приступила к записи нового материала.

Дискография

Альбомы 
 2001 — Chances
 2003 — Little Things
 2004 — Nighttime Calls
 2006 — Crossroads
 2009 — Sacrifice

Сборники 
 2007 — Best Of — The Hit Collection 2001—2007
 2010 — Decade — The Very Best of Sylver

Видеоклипы 
 Turn the Tide (2000)
 Skin (2001)
 Forever In Love (2001)
 In Your Eyes (2001)
 Forgiven (2001)
 Livin' My Life (2003)
 Why Worry (2003)
 Shallow Water (2003)
 Wild Horses (2003)
 Love Is an Angel (2004)
 Make It (2005)
 Take Me Back (2005)
 Lay All Your Love on Me (2006)
 Why (2006)
 One World One Dream (2008)
 Rise Again (2008)
 I Hate You Now (2009)
 Foreign Affair (2009)
 Music (совместно с John Miles) (2009)
 Turn the Tide 2010 (2010)
 City of Angels (2012)

Синглы Sylver 
 «Turn the Tide» (2000)
 «Skin» (2001)
 «Forever In Love» (2001)
 «In Your Eyes» (2001)
 «Forgiven» (2001)
 «The Smile Has Left Your Eyes» (2002)
 «Livin' My Life» (2003)
 «Why Worry» (2003)
 «Shallow Water / Confused» (2003)
 «Wild Horses» (2003)
 «Lonely Christmas» (Only Single) (2003)
 «Love Is an Angel» (2004)
 «Make It» (2005)
 «Take Me Back» (2005)
 «Lay All Your Love on Me» (2006)
 «One Night Stand» (2006)
 «Why» (2006)
 «The One» (2007)
 «One World One Dream» (2008)
 «Rise Again» (2008)
 «I Hate You Now» (2009)
 «Foreign Affair» (2009)
 «Music» (совместно с John Miles) (2009)
 «It’s My Life» (2010)
 «Turn the Tide 2010» (2010)
 «Stop Feeling Sorry» (2011)
 «City of Angels» (2012)
 «Turn Your Love Around» (2017)
 «I Won’t Wait» (2019)

Синглы SIL (Silvy) 
 «Love Don’t Come Easy» (2009)
 «Selfish» (2011)
 «Without You» (совместно с David Latour) (2012)
 «You Raise Me Up (Peter Pan: The Never Ending Story)» (2012)
 «Straight Up» (2013)
 «What’s the Time In Tokyo» (2014)

См. также 
 Cascada
 N-Trance
 Sash!

Ссылки 
 Официальный сайт
 Переводы песен Sylver на русский язык

Музыкальные коллективы Бельгии
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2013 году